Wolfskopf ist der Name folgender Berge (nach Höhe sortiert):

 Wolfskopf (Ammergauer Alpen) (), in den Ammergauer Alpen bei Trauchgau (Halblech), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wolfskopf (Harz) (), im Harz, nahe Kamschlacken, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Wolfskopf (Sauerland) (), im Sauerland bei Enste (Meschede), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen